Suzuki Boulevard - серія круізерів запущена в 2005 році компанією Suzuki Motor Corporation, що є результатом злиття та незначної модернізації модельних рядів Intruder, Marauder, Desperado, Volusia і Savage.

У серії присутні три модельних ряди:
 C - машини в класичному стилі американського круізера, з широкими колесами і глибокими крилами. Представлені трьома моделями: С50 (2005 рік) (колишня Volusia 800), C90 (2005 рік) (колишній Intruder 1500 LC) і С109R (2008 рік), всі з 32-розрядною електронною системою упорскування;
 S - круїзери / чоппери з вузьким переднім колесом великого діаметра на сильно нахиленою вилкою. У модельному ряді три машини: S40 (колишня Savage 650, ніяких змін), S50 (Suzuki Intruder 800 з новими сідлом і повітряним фільтром), S90 (Suzuki Intruder 1400, аналогічно S50);
 M - power-cruiser. Спочатку ряд складався лише з моделі M50 (Marauder 800 з електронним уприскуванням і деякими косметичними змінами), потім з'явилися зовсім нові моделі M109 (2006 рік) і M90 - з однаковими рамами, але різним за об'ємом двигунами. Мотоцикли відрізняються своєрідним футуристичним дизайном, в протилежність суто класичним S і C.

Машини розраховані в першу чергу на американський ринок, тому їх позначення містять об'єм двигуна в кубічних дюймах. 

В Європу ці ж мотоцикли поставляються як Intruder з тією ж буквою модельного ряду і з індексом, що вказує робочий об'єм в см3

Див. також 
Honda Shadow
Honda VTX
Yamaha DragStar
Kawasaki Vulcan

Boulevard